Коби — официальный талисман Летних олимпийских игр в Барселоне в 1992 году.
Символ представляет собой каталонскую овчарку, стилизованную в стиле кубизма . Талисман был открыт для публики в 1987 году. Его имя происходит от Барселонского Олимпийского Организационного Комитета (БООК).

До и во время игры, Коби был показан в различной рекламе спонсоров Олимпийских игр, таких как Coca-Cola, Brother и Danone. Про него даже вышел мультсериал «Труппа Коби». Также появился широкий ассортимент сувениров с изображениями Коби, названный Кобиана, который оказался прибыльным источником дохода. Во время Игр надувные Коби были привязаны к набережной Барселоны.

Ссылки 
 Donald McNeill (1999), Urban Change and the European Left, Routledge (UK), p47-8, ISBN 0-415-17062-1
 Изображение Коби на сайте пекинской Олимпиады-2008

Летние Олимпийские игры 1992
Олимпийские талисманы